Las Lajas bezeichnet:

in Argentinien:
 Las Lajas (Catamarca), Ort in Argentinien
 Las Lajas (Neuquén), Ort in Argentinien

in Ecuador:
 Kanton Las Lajas, Kanton in der Provinz El Oro

in Honduras:
 Las Lajas (Honduras), Ort in Honduras

in Kolumbien:
 Las Lajas (Kolumbien), Wallfahrtsort in Kolumbien
 Santuario de Las Lajas

auf Kuba:
 Las Lajas (Kuba), Ort auf Kuba

in Mexiko:
 Las Lajas (Veracruz), Ort in Mexiko

in Nicaragua:
 Las Lajas (Vulkan), Vulkan in Nicaragua

in Panama:
 Las Lajas (Chame), Ort im Distrikt Chame der Provinz Panamá Oeste 
 Las Lajas (San Félix), Ort im Distrikt San Félix der Provinz Chiriquí